12001–12500. • 12501–13000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája